Der Veilchenfresser ist der Titel folgender Werke:

 Der Veilchenfresser (Lustspiel), Schwank von Gustav von Moser (1875)
 Der Veilchenfresser (Film), deutscher Film von Friedrich Zelnik (1926)